Магдага́чи — участковая железнодорожная станция Свободненского региона Забайкальской железной дороги, находящаяся в посёлке Магдагачи Магдагачинского района Амурской области.

Пригородное сообщение по станции

Дальнее следование по станции 
По графику 2019 года через станцию проходят следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Примечания 

Станции Свободненского региона Забайкальской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Амурской области